Ян Юліуш Островський (, псевдонім Jan K. Ostrowski;  12 червня 1947, Краків) — польський вчений (історик мистецтва), діяч культури. Директор закладу культури Королівський замок на Вавелі — Державне зібрання мистецтва. Доктор габілітований.

Життєпис 
Народився 12 червня 1947 року у м. Кракова. Батько — граф Юліуш Антоній Владислав Равіта-Островський гербу Равич (25.6.1923, Варшава — 11.7.2009), вояк АК, почесний громадянин міста Томашова-Мазовецького, кавалер Командорського хреста Ордену відродження Польщі. Мати — дружина батька Анна Марія Бишевська гербу Яструбець (22.10.1924, Кшижановиці — 11.3.1998, Краків).

Випускник Ягайлонського університету.

Науковий редактор I частини видання-інвентаря пам'яток «Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej».

Статті 
 Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Buczaczu // Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. Praca zbiorowa. — Kraków : Secesja, 1993. — T. 1. — 126 s., 364 il. — S. 15—28. — (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Cz. I). — ISBN 83-85739-09-2.
 Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Hodowicy // Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. — Kraków, 1993. — T. 1. — S. 29—37, il. 83—131.
 Kościoł parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Nawarii // Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. — Kraków, 1993. — T. 1. — S. 53—64.
 Kościoł parafialny p.w. Św. Józefa w Podhorcach // Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. — Kraków, 1993. — T. 1. — S. 89—102.
 Kościoł p.w. Św. Trójcy i klasztor Misjonarzy w Mikulińcach // Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. — Kraków, 1996. — T. 4.
 Kościoł parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Monasterzyskach // Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. — Kraków, 1996. — T. 4.
 Kościoł parafialny p.w. Św. Trójcy w Podhajcach // Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. — Kraków, 1996. — T. 4. — (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Cz. I).
 Z problematyki warsztatowej i atrybucyjnej rzeźby lwowskiej w. XVIII  // Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej. — Kraków, 1994. — № 1. — S. 79—90.
 Jan Jerzy Pinsel — zamiast biografii  // Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej. — 1996. — № 2.
 Kościół p. w. Zaślubin Najśw. Panny Marii i Św. Józefa oraz klasztor PP. Sakramentek // Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego. — Kraków : Antykwa, 2011.

Примітки

Посилання 
 Світлина Яна Ю. Островського 
 Jan Juliusz hr. Rawita-Ostrowski z Ujazdu h. Rawicz (ID: ut.23.1.44) . 
 Prof. Ostrowski, hrabia z Wawelu  // gazetakrakowska.pl. 

Польські мистецтвознавці
Уродженці Кракова
Випускники Ягеллонського університету
Доктори габілітовані